Tif et Tondu à Hollywood est la trente-huitième histoire de la série Tif et Tondu de Marcel Denis. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Univers

Résumé 
En vacances sur la Côte d'Azur, Tondu se prend de passion pour le cinéma, au point d'exaspérer Tif. Ce dernier tente de s'évader de la villa, mais Tondu, pour obtenir des gags, a piégé toute la villa, y compris la voiture – d'où diverses catastrophes. Tif est sur le point de boxer Tondu, lorsqu'ils reçoivent une invitation à aller tourner un film à Hollywood. Tif refuse, mais une ultime avanie l'assomme, et Tondu l'embarque de force dans l'avion.

L'invitation provient de Big Sicklet, producteur aux grandes oreilles et à l'esprit vif. Dès l'atterrissage, Tif et Tondu sont enlevés par des gangsters devant une foule nombreuse : c'est en fait un coup publicitaire de Sicklet, qui voulait en outre prendre de vitesse la bande de Bill Dozer, le kidnappeur en chef (et masqué) de Hollywood.

Bill Dozer furieux envoie ses hommes rattraper leur échec à l'hôtel, où Frank, le bras droit de Sicklet, les prend pour des policiers, tandis que Tif désireux de retourner en France a enfermé Tondu dans son armoire. Tout le monde court à travers l'hôtel, les bandits sont près de réussir mais doivent finalement battre en retraite.

Le tournage commence enfin : dans le scénario, Monsieur Choc a suivi Tif et Tondu dans leur expédition lunaire, il va les capturer et conquérir la Lune ! Mais d'une part, Bill Dozer a pris la place du faux Choc, et compte réellement enlever les vedettes avec la complicité de Sugarfly, un machiniste aigri ; d'autre part, divers accidents de tournage perturbent les plans de tout le monde (surtout quand une tribu d'Indiens jaillit du sol pour protester que leur plateau de tournage a été détruit par leurs voisins du dessus).

Enfin, dans le chaos, Bill Dozer parvient à s'emparer de Tondu, mais la voiture que Sugarfly a volée est bourrée de gadgets pour les cascades, et il ne sait pas la manier. Une longue course chaotique finit par les amener tous en une périlleuse position d'où les pompiers et la police les décrochent.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Big Sicklet et son employé Frank
 Bill Dozer et ses hommes
 Sugarfly, machiniste myope et rancunier
 Divers producteurs, acteurs et machinistes

Historique

Publication

Revues

Album 

 1983- Première édition en album chez Albino
 2007- Réédition chez La Vache qui Médite

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1960